Robert Hanley ist der Name folgender Personen:

* Robert Hanley (Schauspieler) (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Hanley (Turner) (1887–1976), britischer Turner